Lund se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Peter Wilhelm Lund
 Richard Lund